Příjmení Reynolds nosí více různých osob:

 Alastair Reynolds (* 1966) – velšský spisovatel
 Albert Reynolds (1932–2014) – irský politik
 Anthony Reynolds (* 1970) – velšský zpěvák a spisovatel
 Bobby Reynolds (* 1982) – americký tenista
 Burt Reynolds (1936–2018) – americký herec
 Butch Reynolds (* 1964) – americký atlet
 Dan Reynolds (* 1987) – americký zpěvák
 Debbie Reynoldsová (1932–2016) – americká zpěvačka a herečka
 Joshua Reynolds (1723–1792) – anglický malíř
 Michael Reynolds (* 1945) – americký architekt
 Osborne Reynolds (1842–1912) – anglický fyzik
 Peter Reynolds (1958–2016) – velšský hudební skladatel
 Ryan Reynolds (* 1976) – kanadský herec
 Todd Reynolds – americký houslista